Le tournoi de tennis de Suède est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2013, classée en catégorie International, se dispute à Båstad du 15 au .

Serena Williams remporte le simple dames. En finale, elle bat Johanna Larsson, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Anabel Medina Garrigues et Klára Zakopalová.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suède (ATP 2013)
 Tournoi de tennis de Suède
 Saison 2013 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

WTA 2013
Suede
Tennis en juillet 2013